KRK steht als Abkürzung für:

 Flughafen Johannes Paul II. Krakau-Balice (polnisch: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice) internationaler Flughafen von Krakau (Kraków) nach dem IATA-Code
 Kinderrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen
 Kolorektales Karzinom, Tumorerkrankung des Dick- und Mastdarms
 Krisenreaktionskräfte der deutschen Bundeswehr
 KRK (Firma), amerikanischer Hersteller von Lautsprechern und Audiotechnik

Krk steht für:

 Krk, kroatische Insel im Mittelmeer 
 Krk (Stadt), kroatische Stadt auf der Insel Krk

KRK